Verjonging (bouwkunde), het naar boven toe smaller worden van een bouwkundig element
 Trompen, het geleidelijk of stapsgewijs smaller maken (verjongen) van buizen
 Verjonging (bosbouw), kunstmatige of natuurlijke vestiging van een nieuwe bosgeneratie
 Verjonging (geneeskunde), de bestrijding van het verouderingsproces
 Verjonging (planten), weer in het jeugdstadium van een plant komen door vegetatieve vermeerdering
 Verjonging (politieke partij), een lokale politieke partij in Bree
 Verjongingsrichting, het jonger worden van sedimenten in een geologische formatie